Вита́лий Миха́йлович Буяно́вский (27 августа 1928, Ленинград — 5 мая 1993, Санкт-Петербург) — советский валторнист, педагог и композитор. Солист ЗКР АСО Ленинградской (впоследствии Санкт-Петербургской) филармонии, народный артист РСФСР. Профессор Ленинградской (впоследствии Санкт-Петербургской) консерватории, кандидат искусствоведения. Сын валторниста Михаила Буяновского.

Биография 
Окончил среднюю специальную музыкальную школу при Ленинградской консерватории в 1945 году и Ленинградскую консерваторию в 1950 под руководством своего отца Михаила Николаевича Буяновского. В 1953 году Виталий Буяновский стал лауреатом первой премии Международного музыкального фестиваля «Пражская весна».

После конкурса чешский журнал «Музыкальное обозрение» написал о молодом музыканте: 

В 1946—1956 гг. играл в оркестре Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, с 1956 г. солист ЗКР Академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии. Помимо работы в оркестре важное место в творчестве Виталия Буяновского занимало камерное музицирование.

На протяжении своей карьеры он регулярно выступал как солист и в составе различных ансамблей камерной музыки, в т.ч. в духовом квинтете ЗКР АСО Ленинградской филармонии, ставшим в 1953 году лауреатом Международного конкурса им. А.Рейхи в Праге (Чехословакия).

Похоронен на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.

Творчество 
Дмитрий Шостакович писал о Буяновском:

Виталий Буяновский — автор ряда произведений для валторны и других духовых инструментов, а также для камерных ансамблей.

Педагогическая деятельность 
С 1961 г. Виталий Буяновский преподавал в Ленинградской консерватории, с 1967 г. доцент, с 1973 г. профессор. Среди учеников Виталия Буяновского разных лет такие валторнисты, как Фройдис Рее Векре, Андрей Глухов, Сергей Довгалюк, Павел Евстигнеев, Анатолий Сухоруков, Станислав Цес, Игорь Карзов, Сергей Поляничко.

Награды и звания 
 Лауреат первой премии Международного музыкального фестиваля «Пражская весна» (1953)
 Лауреат, I премия на VII Всемирном фестивале молодежи и студентов, 1959 год, г. Вена
 Заслуженный артист РСФСР (1963)
 Народный артист РСФСР (1978)

Произведения 
 2 балета

Для солирующих инструментов 
 Цикл «Из путевых впечатлений» для валторны соло:
 Италия
 Скандинавия
 Испания
 Япония
 Русская песня для валторны соло (1976)
 Пьеса для тубы соло
 Две сонаты для валторны соло

Для ансамблей 
 Три пьесы для валторны и фортепиано
 Элегия памяти Бриттена
 Соната для двух валторн (1973)
 Вечерние песни для сопрано и валторны
 Балетная сюита для брасс-квинтета (1984)
 Посвящение Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову для четырёх валторн
 Речитатив в армянском стиле для четырёх валторн
 Норвежский марш для шести валторн
 Фантазия-приветствие для шести валторн

Примечания

Литература

Ссылки 
 Виталий Буяновский на сайте Международного общества валторнистов 
 Статья А. Баранцева «Виталий Буяновский»
 
Валторнисты по алфавиту
Валторнисты России
Академические музыканты России
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Преподаватели Санкт-Петербургской консерватории
Музыканты ЗКР АСО Санкт-Петербургской филармонии
Музыканты Симфонического оркестра Мариинского театра
Лауреаты международного фестиваля «Пражская весна»
Похороненные на Серафимовском кладбище